Brice Tirabassi (15 de junho de 1977) é um piloto de rallys francês.

Pilotos de rali da França